Mészáros József (1764–1839) székesfehérvári kanonok
 Mészáros József (1860-1910) negyedi református lelkész
 Mészáros József evezős, az 1912-es nyári olimpia résztvevője
 Mészáros József (1903–1982) kertész, egyetemi docens
 Mészáros József (1923–1997) labdarúgó, edző
 Mészáros József Kossuth-díjas vájár
 Mészáros József (1925–1979) festő
 Mészáros József (1928–2004) irodalomtörténész
 Mészáros József (1934) külkereskedő, sportvezető
 Mészáros József (1936–1985) geológus-mérnök
 Mészáros József (1937) ejtőernyős sportoló
 Mészáros József (1941) tekéző, edző
 dr. Mészáros József, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Igazgatási Főosztályának nyugalmazott osztályvezetője
 Mészáros József (1958) matematikus, szociológus
 Mészáros József szociológus

Jegyzetek